Amphoe Sikao (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Trang. Die Provinz Trang liegt in der Südregion von Thailand.

Geographie 
Der Landkreis liegt im Nordwesten der Provinz.

Benachbarte Landkreise und Gebiete sind (von Nordwesten im Uhrzeigersinn): Amphoe Khlong Thom der Provinz Krabi sowie die Amphoe Wang Wiset, Mueang Trang und Kantang der Provinz Trang. Nach Westen liegt die Andamanensee.

Geschichte 
Amphoe Sikao wurde 1887 eingerichtet.
Die heutige Verwaltung wurde offiziell am 1. März 1987 eröffnet.

Sehenswürdigkeiten 
 Der Nationalpark Hat Chao Mai befindet sich im Landkreis.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Sikao ist in fünf Unterbezirke (Tambon) eingeteilt, welche weiter in 40 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Es gibt drei Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Sikao () besteht aus Teilen des Tambon Bo Hin,
 Khuan Kun () besteht aus Teilen des Tambon Kalase.
 Na Mueang Phet () besteht aus dem ganzen Tambon Na Mueang Phet.

Außerdem gibt es vier „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Sikao von amphoe.com (in Thai)

Sikao